

Geografia 
 Connemara – regione nella Contea di Galway, Irlanda occidentale
 Parco nazionale di Connemara – area naturale protetta dell'Irlanda occidentale

Altro 
A Skull in Connemara – opera teatrale di Martin McDonagh
Connemara – film del 2021 diretto da Isild Le Besco
Connemara – pony allevato in Europa e oltreoceano